Поиск в корпоративной среде (корпоративный поиск; enterprise search) – практика подготовки контента из нескольких корпоративных источников данных, таких как базы данных или узлы интранет, к поиску для ограниченного круга лиц.

Общая информация 
Термин «корпоративный поиск» используется для описания программного обеспечения для поиска информации в организации (с использованием поисковых механизмов). Корпоративные информационно-поисковые системы индексируют данные и документы из различных источников: файлы на дисках, узлах корпоративной сети, системах управления содержимым, письмах электронной почты или базы данных. Многие корпоративные информационно-поисковые системы предоставляют возможность поддержания коллекций как структурированных, так и неструктурированных документов. Корпоративные информационно-поисковые системы также учитывают ограничения доступа пользователей для каждого из источников данных.

Рынок корпоративных поисковых систем

Отчёт Forrester Research по поисковым системам выделяет следующие 12 ведущих корпоративных поисковых систем:

 Attivio
 Coveo
 Elasticsearch от Elastic
 SearchUnify от Grazitti Interactive
 Watson от IBM
 IHS Markit
 Lucidworks
 Micro Focus
 Microsoft
 Mindbreeze
 Sinequa
 Squirro

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Информационный поиск